Melitta Brunner est une patineuse artistique autrichienne née le  à Vienne et morte le  à Philadelphie.

Elle est notamment vice-championne du monde en 1929 et en 1930 et médaillée de bronze olympique aux Jeux d'hiver de 1928 avec Ludwig Wrede.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
En couple artistique avec Ludwig Wrede (3 saisons : 1928-1930)

Liens externes 
 

Patineuse artistique autrichienne
Médaillée de bronze olympique autrichienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1928
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 1928
Naissance en janvier 1907
Naissance à Vienne (Autriche)
Décès en mai 2003
Décès à Philadelphie
Décès à 96 ans
Naissance en Autriche-Hongrie